Liu Yuan (Han Zhao), emperador xinès de Han Zhao
 Liu Yuan (boxejador), boxejador xinès que va competir als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004
 Liu Yuan (músic), músic modern xinès
 Liu Yuan (polític), polític de la República Popular de la Xina